Geografie
 Ángel Sandoval, Boliviaanse provincie
 Sandoval (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Sandoval County, county in de Amerikaanse staat New Mexico

Personen (achternaam)
 Arturo Sandoval (1949), Cubaanse jazztrompettist
 Brian Sandoval (1963), Amerikaanse politicus
 Gonzalo de Sandoval (1496-1528), Spaanse conquistador
 Hope Sandoval (1966), Amerikaanse zangeres
 José Alfredo Jiménez Sandoval (bekend als José Alfredo Jiménez) (1926-1973), Mexicaanse singer-songwriter
 Juan Sandoval Íñiguez (1933), Mexicaanse geestelijke en kardinaal
 Julio Terrazas Sandoval (1936-2015), Boliviaanse geestelijke en kardinaal
 Manuel Sandoval Vallarta (1899-1977), Mexicaanse natuurkundige
 Mario Sandoval Alarcón (1923-2003), Guatemalteekse politicus en militair
 Miguel Sandoval (1951), Amerikaanse acteur en filmregisseur
 Uri Martins Sandoval (1990), Mexicaanse wielrenner
 Violeta del Carmen Parra Sandoval (bekend als Violeta Parra) (1917-1967), Chileense folkzangeres